Сергей Безруков: Безруков, Сергей Витальевич (род. 1973) — актёр театра и кино, режиссёр, сценарист и продюсер. Народный артист России.
 Безруков, Сергей Николаевич (род. 1985) — российский футболист.